est un nom japonais et peut désigner :
 Shigemi Inaga (1957-), chercheur japonais spécialisé dans la littérature et la culture comparées ;
 Shigemi Ishii (1951-), footballeur japonais.

Astronomie 
 (7597) Shigemi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.